Le championnat d'Algérie de football de troisième division 2006-2007 est organisé en 3 groupes suivant la géographie du pays : Groupe Centre, Groupe Est et enfin Groupe Ouest. Il y a 16 clubs dans chaque groupe.

Compétition

Règlement 
Calcul des points :
 3 pts pour une victoire ;
 1 pt pour un match nul ;
 0 pt pour une défaite.

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 différence de buts ;
 nombre de buts marqués ;
 différence particulière.

Classement Centre

Classement Est

Classement Ouest

Calendrier

Résultats 

|}
Résultats

Statistiques 

Groupe Ouest; 
Notons que six-cent dix sept (617) buts furent inscrits en deux-cent quarante (240) rencontres, pour une moyenne de 2,571 réalisations par match.
Groupe Est;
Notons que cinq-cent douze (512) buts furent inscrits en deux-cent quarante (240) rencontres, pour une moyenne de 2,133 réalisations par match.
Groupe Centre;
Notons que cinq-cent vingt-six (526) buts furent inscrits en deux-cent quarante (240) rencontres, pour une moyenne de 2,191 réalisations par match.

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2006-2007
 Championnat d'Algérie de football D2 2006-2007
 Coupe d'Algérie de football 2006-2007

Référence 

2006-2007
Football en Algérie en 2007
Football en Algérie en 2008